Jelonek ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Jelonek (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, bis 1945: Grünheide, Dorf im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Jelonek (Kruklanki), Forstsiedlung im Powiat Giżycki, bis 1945: Grünheide, Försterei im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Jelonek (Krotoszyn), Ort im Powiat Krotoszyński
 Jelonek (Niechanowo), Ort im Powiat Gnieźnieński
 Jelonek (Rakoniewice), Ort im Powiat Grodziski
 Jelonek (Suchy Las), Ort im Powiat Poznański
 Woiwodschaft Masowien:
 Jelonek (Lipsko), Ort im Powiat Lipski
 Jelonek (Odrzywół), Ort im Powiat Przysuski
 Woiwodschaft Westpommern:
 Jelonek (Borne Sulinowo), Ort im Powiat Szczecinecki, bis 1945: Wilhelmshorst, Kreis Neustettin, Pommern